Наполитан — американская фамилия. 

 Наполитан, Джозеф (1929—2013) — американский политический консультант.

 Наполитан — японское блюдо.